ISO 4035 er en ISO-standard for kontramøtrikker.

En møtrik ISO 4035 er en af de mest brugte møtrikker inden for befæstelse området.

ISO 4035 Overtager DIN 439

Kilde 
 http://bolte.dk/kontramoetrikker-iso-4035

4035